Album dell'anno – premio musicale dei Grammy Award
 Album of the Year (Freestyle) – singolo di J. Cole
 Album of the Year – album dei Faith No More del 1997
 Album of the Year – album degli Skew Siskin del 2003
 Album of the Year – album dei The Good Life del 2004
 Album of the Year – sito web di recensioni e critiche professionali riguardanti gli album discografici